Struber ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Struber (* 1950), französischer Jazzmusiker, Komponist und Organist
 Gerhard Struber (* 1977), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Josef Struber (1773–1845), österreichischer Gastwirt und Schützenhauptmann
 Katharina Struber (* 1967), österreichische Künstlerin